Tiger Cup 1996 — 1-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Турнир проходил с 1 по 15 сентября на стадионе «Национальный» в Сингапуре.

Схема проведения 
Десять сборных были поделены на две группы. В каждой группе команды играли друг с другом по одному матчу. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира.

Участники 
В турнире принимали участие 10 сборных:
  — организатор
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборные Вьетнама, Камбоджа, Лаоса и Мьянмы являлись приглашёнными командами, так как на тот момент футбольные федерации этих стран не являлись членами федерации футбола АСЕАН.

Стадион

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итог

Бомбардиры 
7 мячей:
  Нетипонг Сритхонг-ин

6 мячей:
  К. Санбагамаран

5 мячей:
  Киатисак Сенамуанг

4 мяча:

  Во Хоанг Быу
  Шамсурин Абдулрахман

  Пери Сандриа
  Курниаван Дви Юлианто

  Вин Аунг
  Фанди Ахмад

3 мяча:

  Ле Хюинь Дык
  Эри Ирианто

  Фахри Хусаини
  М. Чандран

  Пхитхая Сантавонг
  Ворравут Сримака

2 мяча:

  Нгуен Хонг Шон
  Чан Конг Минь

  Ануар Абубакар
  Мьо Хлайнг Вин

  Маунг Маунг Оо
  Маунг Маунг Хтай

1 мяч:

  Ирван Мухаммед
  Нгуен Хыу Данг
  Хюинь Куок Кыонг
  Робби Дарвис
  Ансиари Лубис
  Аплес Гидеон Текуари
  Русди Сулонг

  Нутх Сони
  Чалана Луанг-Аматх
  Пхонесаванх Пхиммасеан
  Сайсана Саватди
  Боунлап Хенкитисак
  Кеолакхон Чаннипхон

  Азман Аднан
  Заинал Абидин Хассан
  Тин Мьо Аунг
  Лим Тонг Хай
  Стивен Тан
  Хасним Харон

1 автогол:
  Йейен Тумена (в матче с командой Вьетнама)
  Азмил Азали (в матче с командой Индонезии)

Ссылки 
 Страница турнира на сайте федерации футбола АСЕАН

Футбол в Азии в 1996 году
Чемпионат АСЕАН по футболу